Budiš 1. hokejová liga SR 2016/17 byla 24. sezónou 1. hokejové ligy na Slovensku, které se zúčastnilo 9 týmů. Navíc Slovenský národní tým do 20 let. Týmy umístěny na 1.–8. po základní části postoupily do playoff. Vítěz 2. hokejové ligy a poražený finalista postoupili do 1. hokejové ligy. Tento ročník byl historicky první, kde nesl název reklamní společnosti, Budiš. Vítězem ročníku se stal HC 07 Orin Detva a postoupil do baráže o Tipsport extraligu.

Skalica měla původně hrát 2. ligu, ale HC Dukla Senica prodala svoji licenci právě do města Skalica, které v loňské sezoně byla vyloučena z Tipsport ligy. HC 46 Bardejov, jako poražený v baráži o 1. ligu se nepřihlásil do nového ročníku a klub prohlásil, že se bude věnovat pouze mládeži. Extraligový klub ŠHK 37 Piešťany, který se udržel v baráži o ligu kvůli finančním problémům prodal svoji extraligovou licenci prodal klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš. Piešťany se přihlásily pouze do 2. ligy. Do Budiš 1. hokejové ligy se přihlásil klub MHC Martin "B".

Základní část

Playoff

Pavouk

Čtvrtfinále 
 HC Prešov Penguins – HK 95 Považská Bystrica 3:0 (3:0, 6:1, 6:0)
 HC 07 Orin Detva – HK Gladiators Trnava 3:0 (3:2, 2:1, 4:2)
 HK Dukla Michalovce – HK Spišská Nová Ves 3:0 (5:0, 7:2, 4:3)
 HK Skalica – HC Topoľčany 3:2 (6:5pp, 4:3pp, 1:5, 3:6, 2:1pp)

Semifinále 
 HC Prešov Penguins – HK Skalica 2:3 (3:6, 3:1, 1:2pp, 1:2)
 HC 07 Orin Detva – HK Dukla Michalovce 3:2 (5:4, 2:6, 2:3pp, 3:2, 4:1)

Finále 
 HC 07 Orin Detva – HK Skalica 3:0 (5:2, 3:1, 2:1sn)

Baráž o ligu (Play-out) 

Tímy v baráži o Tipsport ligu: 
 HC 07 Orin Detva (1. SHL) 
 HK Skalica (1. SHL)
 MHk 32 Liptovský Mikuláš (SE) 
 HK Dukla Trenčín (SE)

V baráži se zachránili MHk 32 Liptovský Mikuláš a HK Dukla Trenčín.

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 2016
Lední hokej v roce 2017